Bosznia-Hercegovina
 Ratkovac, falu Prnjavor községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban

 Horvátország
 Ratkovac, falu Gornji Bogićevci községben, Bród-Szávamente megyében

 Koszovó
 Ratkovac, falu Orahovac községben

 Szerbia
 Ratkovac, falu Lajkovac községben, a Kolubari körzetben